

Patronymes 
Procaccini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Procaccini,  famille d'artistes italiens de peintres italiens lombards d'origine bolonaise.
 Andrea Procaccini (1671-1734), peintre italien baroque qui a été actif à Rome puis en Espagne.
 Maria Burani Procaccini, sénatrice italienne, (Forza Italia)
 Teresa Procaccini (1934 - ), librettiste italienne
 Antonio Procaccini, joueur de handball

Patronyme italien